Denison House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Denison House (West Helena, Arkansas), NRHP-ID 96001132
 Denison House (Forty Fort, Pennsylvania), NRHP-ID 70000550